SBT kan stå för
 SBT – en tidskrift för nordiska botanister, se Svensk Botanisk Tidskrift
 SBT – Brasilliens näst största TV kanal, se Sistema Brasileiro de Televisão
 SBT – Förkortning av "skit bakom tangenterna", modern variant av SBS, se PEBKAC